Александров Павло Олександрович — юрист і державний службовець Російської імперії, статський радник
 Александров Павло Сергійович — російський та український радянський математик